YPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pickle Lake (Ontario) (Canada)